Vila Seca puede hacer referencia a:

Vilaseca, municipio de Cataluña.
Vila Seca, localidad que forma parte del municipio de San Vicente de Torelló en Cataluña.
Estación de Vilaseca, estación de ferrocarril de la línea Tarragona-Lérida.

Vila Seca, freguesia portuguesa del municipio de Armamar.
Vila Seca, freguesia portuguesa del municipio de Barcelos.
Vila Seca, freguesia portuguesa del municipio de Condeixa-a-Nova.